Jubilejny i Jubilejnyj – nazwa m.in. miejscowości na Białorusi i w Rosji

Białoruś 
:

 Miejscowości
 Jubilejny – osiedle w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim
 Jubilejny – agromiasteczko w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim; hist. Borowszczyzna
 Jubilejny – osiedle w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim
 Jubilejny – osiedle w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim
 Jubilejny – osiedle w obwodzie mohylewskim, w rejonie bobrujskim

 Inne
 Jubilejny – przystanek kolejowy linii Osipowicze – Mińsk Osobowy w miejscowości Osipowicze, w rejonie osipowickim, w obwodzie mohylewskim

Rosja 
:

 Miejscowości
m.in.:
 Jubilejnyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie amurskim
 Jubilejnyj – osiedle typu wiejskiego w Buriacji
 Jubilejnyj – osiedle typu wiejskiego w Kraju Zabajkalskim
 Jubilejnyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie irkuckim
 Jubilejnyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kałuskim
 Jubilejnyj – osiedle typu wiejskiego w Kraju Krasnodarskim
 Jubilejnyj – osiedle typu wiejskiego w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Jubilejnyj – osiedle typu wiejskiego w Mari El
 Jubilejnyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie nowogrodzkim
 Jubilejnyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie orenburskim
 Jubilejnyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie permskim
 Jubilejnyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie tambowskim
 Jubilejnyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie twerskim
 Jubilejnyj – osiedle typu wiejskiego w Chanty-Mansyjskim Okręgu Autonomicznym – Jugra
 Jubilejnyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie jarosławskim

 Części miast
 Jubilejnyj – mikrorejon miasta Korolow w obwodzie moskiewskim
 Jubilejnyj – mikrorejon miasta Irkuck
 Jubilejnyj – mikrorejon miasta Krasnodar
 Jubilejnyj – mikrorejon miasta Perm
 Jubilejnyj – mikrorejon miasta Saratow
 Jubilejnyj – mikrorejon miasta Nowosybirsk
 Jubilejnyj – mikrorejon miasta Riazań

 Inne
 Jubilejnyj – kompleks sportowy w Petersburgu

Także 
 Jubiłejny – mikrorejon ukraińskiego miasta Krzywy Róg

Strony ujednoznaczniające